Кримхильда — главный женский персонаж средневековой поэмы «Песнь о Нибелунгах»; сестра бургундских королей Гунтера, Гернота и самого младшего Гизельхера.
 (242) Кримхильда — типичный астероид главного пояса, который был обнаружен 22 сентября 1884 года.